Frederico José França Barreira de Alencar – ex schermidore brasiliano
 Humberto de Alencar Castelo Branco – generale e politico brasiliano
 José de Alencar – politico, scrittore, giornalista, e avvocato brasiliano
 Leonél Pereira de Alencar Neto – ex giocatore di calcio a 5 brasiliano
 Tito de Alencar Lima, noto come Frei Tito – religioso brasiliano
 Tristão de Alencar Araripe Jr. – scrittore brasiliano

Pagine correlate
Alencar